Людмила Степановна Котесова (род. 22 октября 1947 года) — российская государственная деятельница. Депутат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва от Чукотского автономного округа.

Биография 
Родилась 22 октября 1947 года. Окончила Всесоюзный юридический заочный институт. Начальница управления юстиции Чукотского автономного округа. Депутат Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Доктор юридических наук.

Участвовала в работе движения "Юристы за права человека и достойную жизнь" . В 2010-х годах возглавляла юридическую коллегию в Москва/Москве.

Примечания 

Выпускники МГЮА
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Женщины-политики России